Les études de pharmacie sont les études supérieures permettant d'obtenir un diplôme de pharmacien.

 
Études de pharmacie en Belgique

 
Études de pharmacie au Canada

 
Études de pharmacie en France

Articles connexes 
 Internat en pharmacie
 Pharmacie
 Pharmacien